Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Àlex Corretja che ha battuto in finale Carlos Moyá 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Àlex Corretja (campione)
 Juan Carlos Ferrero (primo turno)
 Marcelo Ríos (semifinali)
 Younes El Aynaoui (primo turno)

 Jan-Michael Gambill (quarti di finale)
 Assente
 Assente
 Albert Costa (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 2000
ATP Tour 2000